Акбулак (, до 2004 г. — Придорожное) — аул в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Енбекшильдерского сельского округа. Код КАТО — 114537600.

География 
Аул расположен в центральной части района, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Степняк, в 15 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Енбекшильдерское.

Абсолютная высота — 250 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Енбекшильдерское — на юго-востоке, село Кенащы — на северо-западе.

Население 
В 1989 году население аула составляло 580 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население аула составляло 318 человек (170 мужчин и 148 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 150 человек (81 мужчина и 69 женщин).

Улицы 

 ул. Бирлик
 ул. Мектеп

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту 
Населённые пункты района Биржан сал
Переименованные населённые пункты Казахстана